Добро Поље може бити:

 Добро Поље (Бољевац), насеље у општини Бољевац, Зајечарски округ, Република Србија
 Добро Поље (Црна Трава), насеље у општини Црна Трава, Република Србија
 Добро Поље (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Бачко Добро Поље, насеље у општини Врбас, Јужнобачки округ, Република Србија